Michael Reynolds (architect) - Amerikaans architect
 Michael Reynolds (voetballer) - Australian football speler
 Michael Reynolds (United Irishmen) - leider van de Kildare United Irish opstandelingen tijdens de Slag om Naas
 Michael J. Reynolds (acteur) - Canadees acteur